Arzachel steht für: 

 Az-Zarqali (1029–1087), arabischer Mathematiker und Astronom
 Arzachel (Band), eine psychedelische Band von 1969 (Studioprojekt von Uriel)
 Arzachel (Mondkrater), einen Mondkrater